This Side of Heaven – film del 1934 diretto da William K. Howard
This Side of Heaven – film del 2000
This Side of Heaven – film del 2015 diretto da Todd Verow